klucznik – zawód
 klucznik – urzędnik w Wielkim Księstwie Litewskim
 Klucznik – wieś w województwie warmińsko-mazurskim
 Klucznik – nieistniejąca już wieś, w obecnym województwie opolskim
 Klucznik – dramat Wiesława Myśliwskiego
 Klucznik – film z 1979 roku
 Klucznik – bohater serii filmów The Matrix
 Klucznik - singel Lao Che z albumu Gusła, wydany w 2003 roku